Sezonul 2020–21 SuperLiga Serbiei|2020-21 al Superligii Serbiei este al 15-lea sezon, de la înființarea acesteia. Steaua Roșie Belgrad este câștigătoarea din sezonul 2019-20 al Superligii Serbiei și campioana en-titre.

Din cauza pandemiei de COVID-19, în sezonul 2019-20 al Superligii Serbiei, niciun club nu a retrogradat în Prva Liga (a doua ligă), iar patru cluburi din a doua ligă au fost promovate, pentru sezonul 2021 al Superligii.

Echipe participante

Steaua Roșie Belgrad
FK Partizan
FK Vojvodina
FK Čukarički Belgrad
FK Spartak Subotica

FK Metalac Gornji Milanovac
FK Javor Ivanjica

FK Napredak Kruševac

FK Rad

OFK Bačka

Sunt 20 de echipe participante:

- 16 echipe din sezonul trecut al Superligii;

- patru echipe nou-promovate din sezonul trecut al ligii a doua: , FK Metalac Gornji Milanovac, OFK Bačka și .

Clasament

Rezultate

Statistici individuale

Golgeteri

Referințe

Legături externe
 
 UEFA

Fotbal în Serbia